«Хéрттониеми» (, ) — станция Хельсинкского метрополитена. Расположена между станциями «Кулосаари» (расстояние до неё 1 км 442 м) и «Сийлитие» (расстояние до неё 1 км 367 м).

Находится на востоке Хельсинки в районе Херттониеми. Расположена у автострады Itäväylä (Восточное шоссе) рядом с транспортным кольцом Херртониеми. Адрес станции: Hiihtomäentie, 17.

Пассажиропоток: 17 199 человек в будний день (2005).

Это одна из самых первых станций Хельсинкского метро. Через неё 1 июня 1982 прошли самые первые поезда Хельсинкской подземки.

Примечания

Ссылки 

Станции метрополитена Хельсинки